Thorn (EP), EP norveškog metal sastava Enslaved
Thorn (slovo)
Thorn s crtom, slovo
Thorn (runa)
Thorn (Nizozemska)
Thorn (Engleska), u Bedfordshireu
njemačko ime za poljski grad Toruń
staro ime Thorn Junctiona
staro ime Whitethorna
Thorn (Marvelov strip junak)